Моосла́рг () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Альткирш, кантон Мазво. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Феррет (округ Альткирш).

Площадь коммуны — 5,63 км², население — 380 человек (2006) с тенденцией к росту: 437 человек (2012), плотность населения — 77,6 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 465 человек, а в 2012 году — 437 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 329 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 266 были экономически активными, 63 — неактивными (показатель активности 80,9 %, в 1999 году — 80,5 %). Из 266 активных трудоспособных жителей работали 246 человек (122 мужчины и 124 женщины), 20 числились безработными (10 мужчин и 10 женщин). Среди 63 трудоспособных неактивных граждан 20 были учениками либо студентами, 23 — пенсионерами, а ещё 20 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 173 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 440,5 человек. При этом медиана доходов составила 25033 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки